L'onesta segretaria (Lawful Larceny) – film del 1923 diretto da Allan Dwan
L'onesta segretaria (Lawful Larceny) – film del 1930 diretto da Lowell Sherman